Змагання з футболу на літній Універсіаді 2013 пройшли з 5 по 16 липня 2013 року та завершилися перемогою збірних Франції серед чоловіків та Великої Британії серед жінок.

Жеребкування чоловічого та жіночого футбольних турнірів відбулася 6 квітня 2013 року в готельному торгово-розважальному комплексі «Корстон» у Казані..

Медалі

Медальний залік

Медалісти

Чоловіки 

Шістнадцять команд взяли участь в чоловічому турнірі.

Команди 

Група A
 
 
 
 

Група B
 
 
 
 

Група C
 
 
 
  (відкликана)

Група D

Жінки 

Дванадцять команд взяли участь у жіночому турнірі.

Команди 

Група A
 
 
 
 

Група B
 
 
 
 

Група C

Примітки

Посилання 
 Футбол на літній Універсіаді 2013

2013
Футбол на Літній універсіаді 2013
Змагання на Літній універсіаді 2013